Communauté de communes des Trois Rivières ist der Name folgender Gemeindeverbände in Frankreich:
 Communauté de communes des Trois Rivières (Aisne) im Département Aisne
 Communauté de communes des Trois Rivières (Calvados) im Département Calvados
 Communauté de communes des Trois Rivières (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d’Armor
 Communauté de communes des Trois Rivières (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Communauté de communes des Trois Rivières (Marne) im Département Marne
 Communauté de communes des Trois Rivières (Morbihan) im Département Morbihan
 Communauté de communes des Trois Rivières (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
 Communauté de communes des Trois Rivières im Département Vosges, umbenannt zu Communauté de communes des Vosges Méridionales
 Communauté de communes Avenir et développement du secteur des Trois Rivières im Département Seine-et-Marne
 Communauté d’agglomération du Pays de Montauban et des Trois Rivières im Département Tarn-et-Garonne